Estelle Desanges
Jehan Desanges

Homonymie de patronyme